Националният отбор по футбол на Португалия представлява страната в международните футболни срещи. Контролира се от Португалската футболна федерация. Прякорът на Португалия е селесао, също както прякора на бразилския национален отбор. Най-големите успехи на Португалия са: европейски шампион на първенството 2016 г. във Франция, трето място на световното първенство (СП) през 1966 г. в Англия, четвърто място на СП'2006 г. в Германия, вицешампион на европейското първенство (ЕП) през 2004 г., на което е домакин, полуфинал на европейските първенства през 1984, 2000 и 2012 г.

Играе срещите си на Националния стадион „Хонра“ до река Жамор в град Оейраш, окръг Лисабон, известен още като „Ещадиу Насионал до Жамор“.

Състав на отбора

Настоящ състав 
Актуален състав към 17 ноември 2022 г. след мача с Нигерия.

Идеален отбор за всички времена 
Според приноса на футболистите за най-големите успехи на Португалия на световните първенства през 1966 и 2006 г. и на европейските първенства през 1984, 2000, 2004, 2012 и 2016 г., както и с оглед на постиженията в клубовете и индивидуалните отличия, може да бъде съставен следният примерен идеален състав за всички времена

1 – Руи Патрисио; 2 – Бруно Алвеш; 3 – Фернандо Коуто; 5 – Рикардо Карвальо; 4 – Висенте Лукас;
8 – Нани (Марио Колуна); 6 – Руи Коща; 10 – Луиш Фиго;
7 – Кристиано Роналдо; 9 – Еузебио; 11 – Педро Паулета.

Представяне на големите форуми

Световни първенства

Европейско първенство

Почетни листи 
 До 20 декември 2022 г.

Участия

Голмайстори

Форма

Домакини

Гости

Треньори 
 До 27 септември 2022 г.

България – Португалия

Външни препратки 
 
 Емблема на Португалската футболна федерация

Източници 

Португалия